Ikalamavony (district), een district van Madagaskar
Ikalamavony (stad), de hoofdstad van dit district